Барбула (Barbula) е име на:

 Barbula (Barbula convoluta), вид мъх, група растения, обикновено по камъните
 Когномен на фамилията Емилии
 Марк Емилий Барбула Пап, римски диктатор 322 пр.н.е.
 Луций Емилий Барбула, консул 281 пр.н.е.
 Квинт Емилий Барбула, консул 317 и 311 пр.н.е.
 Марк Емилий Барбула, консул 230 пр.н.е.
 Квинт Емилий Лепид (Барбула), консул 21 пр.н.е.
 Барбула (легат), легат 31 пр.н.е. при Брут